Бранко Миланович (Branko Milanović; ) — сербско-американский , специалист по неравенству доходов и глобализации.
Доктор философии (1987), профессор Городского университета Нью-Йорка (с 2014), ведущий экономист Всемирного банка, в котором проработал более 20 лет.
Лауреат премии Леонтьева (2018).
Его книга «Глобальное неравенство», переведённая на 16 языков, стала мировым бестселлером.

Биография 
В 1987 году в Белградском университете получил докторскую степень по экономике и статистике.
В 1991—2013 гг. экономист Всемирного банка. В 1996—2007 гг. адъюнкт-преподаватель  Университета Джонса Хопкинса. В 2003—2006 гг. старший ассоциат Фонда Карнеги (Вашингтон). В 2007—2013 гг. преподавал в .
C 2014 г. профессор (Presidential Professor) Городского университета Нью-Йорка.
Отмечен  (2016) и Hans-Matthöfer-Preis (2018).

Автор множества статей, книг The Haves and the Have-Nots: A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality (2011) и Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization (Harvard University Press 2016). Публиковался в Economic Journal, Review of Economics and Statistics, Journal of Economic Literature, Journal of Political Philosophy. Книга The Haves and the Have-Nots выбрана книгой 2011 года по версии The Globalist.

Собранные им данные по росту благосостояния разных категорий населения с 1980-х визуализированы в графике кривой, известной как «слон Милановича» — она показывает сильное отставание динамики роста доходов как беднейших жителей Земли, так и рабочих в экономически развитых странах.

 Цитаты 
 Нет сомнений, что рыночная экономика — самая подходящая модель для того, чтобы подтолкнуть людей к созданию богатств.

Сочинения 
 Глобальное неравенство доходов в цифрах: на протяжении истории и в настоящее время: обзор : доклад к XV Апр. междунар. научной конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1-4 апр. 2014 г. / пер. с англ. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая  школа  экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 31 с. — ISBN 978-5-7598-1161-9
 Глобальное неравенство : новый подход для эпохи глобализации = Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. — М.: Издательство Института Гайдара, 2017. — 333 с. — ISBN 978-5-93255-489-0
 Отрывок из книги
 Капитализм и ничего больше: будущее системы, которая правит миром = Capitalism, Alone: The Future of the System That Rules the World. / Пер. с англ. А. Ф. Васильева. — М.: Издательство Института Гайдара, 2022. — 400 с. ISBN 978-5-93255-632-0

Примечания

Литература 
 Крис Веллиш Классовый аналитик // Финансы и развитие. 2019, март

Ссылки 
 https://www.gc.cuny.edu/stonecenter/Branko-Milanovic & CV
 https://www.gc.cuny.edu/Faculty/Core-Bios/Branko-Milanovic
 https://www.gc.cuny.edu/News/Faculty-News/Detail?id=35774 (2016)
 http://strategyjournal.ru/editors-choice/intervyu/branko-milanovich-vysokoe-neravenstvo-dolzhno-stanovitsya-dlya-obshhestva-stop-signalom/ (2019)
  Глобальное неравенство: Бранко Миланович бросает вызов миру The Huffington Post

доктора философии по экономике
Персоналии:Всемирный банк
Преподаватели Городского университета Нью-Йорка
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка